Lac Mégantic (meer), een meer in de Canadese provincie Quebec
Lac-Mégantic, een stad in de Canadese provincie Quebec